Blunden ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Blunden (1896–1974), englischer Dichter
 Mike Blunden (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler